«Флорешты» () — молдавский футбольный клуб из одноимённого города.

История 
Команда основана в 2002 году. По итогам сезона 2017 вышла в Дивизион «A». С 2020 года играет в Национальном дивизионе.

В 2021 году в рамках рассмотрения дела об организации договорных матчей клуб подвергся санкциям со стороны Молдавской федерации футбола в виде снятия 6 очков из результатов команды в сезоне 2021/22 за установленные факты манипулирования результатами ряда матчей Национального дивизиона игроками команды Артёмом Зеленюком и Андреем Калак, которые были отстранены от футбольной деятельности сроком на один год.

Результаты

Достижения 
 Победитель зоны «Север» Дивизиона «Б»: 2017
 Победитель Дивизиона «А»: 2019

Стадион 
В сезоне 2020/21 команда играла на Городском стадионе в Бендерах. В сезоне 2021/22 домашний стадион — Городской стадион в Бельцах. В 2017—2019 годах команда играла в селе Извоаре Флорештского района на одноимённом стадионе.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt
 Профиль на сайте УЕФА
 Профиль на сайте footballfacts.ru
  ru.soccerway.com/teams/moldova/fc-floreti/16880/ — Профиль на сайте soccerway.com 

Футбольные клубы Молдавии
Флорештский район